Абдурахма́нов — тюркская фамилия (от имени Абдурахман). Встречается, в частности, среди узбеков, азербайджанцев, чеченцев и дагестанцев. Женская форма — .

Известные носители 
 Абдурахманов, Абдуджабар Абдуджабарович (1907—1975) — советский и узбекский государственный и партийный деятель.
 Абдурахманов, Абдураджаб — первый секретарь Ферганского областного комитета КП Узбекистана.
 Абдурахманов, Адик Аскарович (род. 1962) — дирижёр и флейтист, профессор.
 Абдурахманов, Арзымурат (1915—?) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Абдурахманов, Афган Агасаф оглы (1976—2020) — азербайджанский военнослужащий, Герой Отечественной войны.
 Абдурахманов, Базарбай (род. 1930) — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Абдурахманов, Бахтиёр Рафикович (род. 1983) — узбекистанский футболист.
 Абдурахманов, Виктор Юсупович (1952―2013) ― передовик советской строительной отрасли.
 Абдурахманов, Гаджимурад Магомедрасулович (род. 1996) — российский тайбоксер.
 Абдурахманов, Гайирбег Магомедович (1942—2018) — советский и российский дагестанский эколог.
 Абдурахманов, Гулям (1910—1987) — советский оперный певец.
 Абдурахманов, Дамир Равильевич (род. 1977) — российский футболист.
 Абдурахманов, Дукуваха Баштаевич (1956—2015) — российский государственный деятель.
 Абдурахманов, Евгений (род. 1986) — российский лыжник, (роликовые лыжи).
 Абдурахманов, Зульпукар Зульпукарович (1924—1944) — Герой Советского Союза.
 Абдурахманов, Ибрагим Магомедович (род. 1999) — российский борец вольного стиля.
 Абдурахманов, Ильгар Шаирович (род. 1979) — российский и азербайджанский футболист.
 Абдурахманов, Иса (род. 1937) — крымскотатарский поэт, прозаик и переводчик.
 Абдурахманов, Исмагил Абдуллович (1958) — советский и российский тренер по самбо.
 Абдурахманов, Калабай (1934 — ?) — старший чабан совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Абдурахманов, Каландар Ходжаевич (род. 1946) — узбекский экономист.
 Абдурахманов, Канти (1916—2000) — Герой Российской Федерации.
 Абдурахманов, Лингер Мухамедович (род. 1957) — российский парашютист.
 Абдурахманов, Мохмад Умалтович (1994) — российский чеченский оппозиционный видео-блогер, правозащитник, политический активист.
 Абдурахманов, Надир Гамбар оглы (1925—2008) — азербайджанский художник.
 Абдурахманов, Назымджан (1904—1991) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Абдурахманов, Ниматжан (1905—1985) — партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Абдурахманов, Одилжон Алишерович (род. 1996) — киргизский футболист.
 Абдурахманов, Осман (1912—1969) — советский борец, артист цирка и кино.
 Абдурахманов, Пулат Маджитович (род. 1940) — первый секретарь Самаркандского областного комитета КП Узбекистана.
 Абдурахманов, Рамазан — азербайджанский борец вольного стиля.
 Абдурахманов, Расулжан Камбарович (род. 1965) — советский и киргизский футболист.
 Абдурахманов, Рашид Сулейманович (род. 1988) — российский боец.
 Абдурахманов, Ризван Гасанович (род. 1998) — российский сурдлимпийский борец греко-римского стиля.
 Абдурахманов, Саламу Мусаевич (1992) — российский боец смешанных боевых искусств.
 Абдурахманов, Тумсо Умалтович (род. 1985) — российский чеченский и шведский диссидент и правозащитник, блогер.
 Абдурахманов, Фуад Гасан оглы (1915—1971) — советский скульптор.
 Абдурахманов, Шавкатхожа (род. 1968) — киргизский футболист.
 
 Абдурахманов, Шохрухбек Комил оглы (род. 1999) — узбекистанский футболист.
 Абдурахманов, Шухратбек Кушакбаевич (род. 1969) — узбекский агроном и государственный деятель.



Примечания

См. также 
 Абдрахманов
 Гассан Абдурахман ибн Хоттаб
 Абдурахман